okręty Royal Navy noszące nazwę HMS "Royal Oak" 
Miejscowości w USA:
 Royal Oak – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Macomb
Gminy w USA:
 Royal Oak (ang. Royal Oak Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
W Wielkiej Brytanii:
 Royal Oak – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)